Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2007 года проходил в Колонтаево (Московская область), с 3 по 15 марта одновременно с  мужским чемпионатом России.

Организаторы: Федерация шашек России, Федерация шашек Московской области.

В классической программе разыгрывалась путевка на чемпионат мира (июнь, Якутск). Ранее получили право участия Тансыккужина, Мильшина, Данилова.

Участницы 

Кандидаты на участие (по результатам Кубка РФ-2006): Аминова Алия (Ишимбай), Тетерина Татьяна (Москва), Антуфьева Екатерина (Казань), Авдеева Виктория (Санкт-Петербург).

Жеребьевка 
Прошла 4 марта в 12.00

Разбивка на группы при жеребьевке:

1 группа — спортсмены из Башкортостана + 1 человек

2 группа — спортсмены из Якутии + 3 человека

Основная программа 

 Контроль времени: 80 минут на партию плюс 1 минута за ход.
 Трёхкратная чемпионка мира Тамара Тансыккужина завоевала свой шестой титул чемпионки России.
 14 участниц соревновались между собой по круговой системе.

Молниеносная программа 

 Контроль времени: 3 минуты на партию плюс 2 секунды за ход.
 Чемпионкой стала Тамара Тансыккужина; серебряный призёр, Елена Мильшина, в июне того же года стала вице-чемпионкой мира в блице.

Быстрая программа 

 Контроль времени: 5 минут на партию + 5 секунд за ход.
 Победительницей стала международный мастер Анастасия Краснова.

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2008
 Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2009

Ссылки 
 Сайт чемпионата

Чемпионаты России в 2007 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по международным шашкам в Колонтаево
2007 год в шашках
Март 2007 года
2007 год в Московской области